Portal do Sol (Goiânia)
 Portal do Sol (João Pessoa)
 Porta do Sol (Tiwanaku)
 Porta do Sol (Madrid)
 Porta do Sol (Lisboa)

Ver também 
 Portas do Sol